Charlie Mulgrew – calciatore scozzese
 Jamie Mulgrew – calciatore nordirlandese
 Kate Mulgrew – attrice statunitense